Беррієн (округ, Джорджія)
Беррієн (округ, Мічиган)